Беллоуз () — английская фамилия. Известные носители:

 Беллоуз, Брайан (род. 1964) — канадский хоккеист, отец Киффера Беллоуза.
 Беллоуз, Гил (род. 1967) — канадский актер.
 Беллоуз, Джон Томас (1831—1902) — британский лексикограф-энциклопедист, издатель.
 Беллоуз, Джордж Уэсли (1882—1925) — американский художник.
 Беллоуз, Киффер (род. 1998) — американский хоккеист, сын Брайана Беллоуза.